«Россия в 1905—1907 гг.: Энциклопедия» (или Энциклопедия «Россия в 1905—1907 гг.») — универсальная, междисциплинарная энциклопедия истории России периода 1905—1907 годов. Лауреат российской Национальной премии «Лучшие книги и издательства — 2016» в номинации «Энциклопедии», лауреат конкурса Издательского совета Московского патриархата «Просвещение через книгу» 2017 года в номинации «Лучшее справочное и краеведческое издание».

Авторы энциклопедии фактически меняют устоявшуюся научную парадигму: вместо «изучения революции в России» — рассмотрение «истории России в годы революции».

Выходные данные книги: .

История создания 
Идея создания энциклопедии «Россия в 1905—1907 гг.» принадлежит лауреату Государственной премии РФ В. В. Журавлёву, ставшему ответственным редактором издания. Выход книги явился совместным проектом издательства «РОССПЭН» и Института общественной мысли.

Авторы энциклопедии предприняли попытку осмыслить развитие России во всём многообразии, рассмотреть «многогранную и диалектически противоречивую целостность жизни российского общества» в годы Первой российской революции: при этом «революция не только не отодвигается на второй план, а становится своего рода стержнем, объединяющим разнородные на первый взгляд сюжеты».

Описание 
Энциклопедии «Россия в 1905—1907 гг.» по своему «широчайшему тематическому охвату», содержательным характеристикам и исследовательским стратегиям «близка к жанру коллективной мега-монографии». В ней рассматриваются «практически все стороны жизни социума».

Энциклопедия междисциплинарна. В ней содержатся результаты исследований по историографии, археографии, источниковедения, социальной психологии в области изучения социально-политических и культурных процессов, проходивших в России в начале XX века. В ней узловые события и процессы эпохи рассматриваются «в широчайшем контексте политических, экономических и культурных событий». В статьях освещаются наиболее значимые события, политические и общественные институты, средства массовой информации, нормативно-правовые акты, понятия и явления, а также многочисленные персоналии. Заметное место в издании занимают статьи по социально-экономической, интеллектуальной, культурной истории, народному образованию, истории развития промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, истории повседневности в период 1905—1907 годов. Сюжеты, связанные с революционными событиями и со взаимоотношениями власти и активных в политическом отношении частей общества, освещаются с позиций различных социальных групп.

Издание содержит визуализирующие эпоху фотографический материал и примеры изобразительного искусства. Фактически оно является «энциклопедией русской жизни» начала XX века. Рассчитана на массового читателя.

Тираж книги — 1 тыс. экз.

Ответственный редактор энциклопедии — главный специалист РГАСПИ В. В. Журавлёв.

По мнению д. ист. н., профессора МГОУ Д. В. Маслова, «выход в свет энциклопедии является без преувеличения ярким событием в отечественном книгоиздании на историческую тематику, фактом не только научно-, но и общественно значимым».

Награды 
 Лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства — 2016» в номинации «Энциклопедии»
 Лауреат конкурса Издательского совета Московского патриархата «Просвещение через книгу» 2017 года в номинации «Лучшее справочное и краеведческое издание»

Рецензии

Примечания 

Научные книги
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Книги издательства «РОССПЭН»
Книги 2016 года
Книги о России
Исторические сочинения XXI века
Русские исторические сочинения
Книги по алфавиту
Историческая политика
1900-е годы в России
Книги о революции 1905—1907 годов в России
История Российской империи
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке